Михаил Глебов:
 Глебов, Михаил Иванович (ум. после 1714) — представитель дворянского рода Глебовых, стольник, окольничий, воевода в Царицыне и Саратове.
 Глебов, Михаил Максимович (1921—2003) — Герой Советского Союза.
 Глебов, Михаил Никодимович (1912—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Глебов, Михаил Николаевич (1804—1851) — коллежский секретарь, декабрист.
 Глебов, Михаил Павлович (1819—1847) — ротмистр лейб-гвардии Конного полка.
 Глебов, Михаил Петрович (1790—1853) — ротмистр Кавалергардского полка.
 См. также 
 Шаховской-Глебов-Стрешнев, Михаил Валентинович (1836—1892) — российский генерал-лейтенант, князь, эстляндский и тамбовский губернатор.